

466001–466100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 466001 || || 5 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 466002 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 466003 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 466004 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 466005 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 466006 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 466007 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 466008 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 466009 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 466010 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 466011 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 466012 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 466013 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 466014 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 466015 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 466016 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 466017 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 466018 || || 16 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 466019 || || 26 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 466020 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 466021 || || 26 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 466022 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 466023 || || 15 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 466024 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 466025 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 466026 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 466027 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 466028 || || 25 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 466029 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 466030 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 466031 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 466032 || || 10 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 466033 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 466034 || || 7 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 466035 || || 30 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 466036 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 466037 || || 3 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 466038 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 466039 || || 2 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 466040 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 466041 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 466042 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 466043 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 466044 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 466045 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 466046 || || 1 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 466047 || || 20 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 466048 || || 26 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 466049 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 466050 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 466051 || || 28 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 466052 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#FFC2E0
| 466053 || || 26 d'agost de 2011 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 466054 || || 20 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 466055 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 466056 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 466057 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 466058 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 466059 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 466060 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 466061 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 466062 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 466063 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 466064 || || 2 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 466065 || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 466066 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 466067 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 466068 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 466069 || || 31 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 466070 || || 7 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 466071 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 466072 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 466073 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 466074 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 466075 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 466076 || || 30 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 466077 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 466078 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 466079 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 466080 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 466081 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 466082 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 466083 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#FA8072
| 466084 || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 466085 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 466086 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 466087 || || 26 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 466088 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 466089 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 466090 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 466091 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 466092 || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 466093 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 466094 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#C2FFFF
| 466095 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE || L4 ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 466096 || || 17 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 466097 || || 2 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 466098 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 466099 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 466100 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

466101–466200 

|-bgcolor=#fefefe
| 466101 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 466102 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 466103 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 466104 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 466105 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 466106 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 466107 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 466108 || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 466109 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 466110 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 466111 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 466112 || || 11 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 466113 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 466114 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 466115 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 466116 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 466117 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 466118 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 466119 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 466120 || || 2 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 466121 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 466122 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 466123 || || 24 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 466124 || || 19 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 466125 || || 14 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 466126 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 466127 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 466128 || || 12 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 466129 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#FFC2E0
| 466130 || || 23 de març de 2012 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 466131 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 466132 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 466133 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 466134 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 466135 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 466136 || || 13 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 466137 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 466138 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 466139 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 466140 || || 16 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 466141 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 466142 || || 27 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 466143 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 466144 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 466145 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 466146 || || 2 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 466147 || || 6 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 466148 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 466149 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 466150 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 466151 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 466152 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 466153 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 466154 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 466155 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 466156 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 466157 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 466158 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 466159 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 466160 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 466161 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 466162 || || 19 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 466163 || || 30 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 466164 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 466165 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 466166 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 466167 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 466168 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 466169 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 466170 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 466171 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 466172 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 466173 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 466174 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 466175 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 466176 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 466177 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 466178 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 466179 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 466180 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 466181 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 466182 || || 27 de juny de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 466183 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 466184 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 466185 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 466186 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 466187 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 466188 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 466189 || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 466190 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#FFC2E0
| 466191 || || 28 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 466192 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 466193 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 466194 || || 30 de juliol de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 466195 || || 17 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 466196 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 466197 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 466198 || || 31 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 466199 || || 25 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 466200 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

466201–466300 

|-bgcolor=#fefefe
| 466201 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 466202 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 466203 || || 16 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 466204 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 466205 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 466206 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 466207 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 466208 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#C2FFFF
| 466209 || || 25 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 466210 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 466211 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 466212 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 466213 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 466214 || || 10 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 466215 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#FA8072
| 466216 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#FA8072
| 466217 || || 5 de setembre de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 466218 || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 466219 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#FA8072
| 466220 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 466221 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 466222 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 466223 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 466224 || || 12 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 466225 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 466226 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 466227 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 466228 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 466229 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 466230 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 466231 || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 466232 || || 11 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 466233 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 466234 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 466235 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 466236 || || 18 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 466237 || || 4 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#C2FFFF
| 466238 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=239 bgcolor=#C2FFFF
| 466239 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=240 bgcolor=#C2FFFF
| 466240 || || 4 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 466241 || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 466242 || || 15 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 466243 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#C2FFFF
| 466244 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=245 bgcolor=#C2FFFF
| 466245 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 466246 || || 9 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#C2FFFF
| 466247 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 466248 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 466249 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 466250 || || 4 de març de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 466251 || || 11 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 466252 || || 10 d'abril de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 466253 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 466254 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 466255 || || 28 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 466256 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 466257 || || 1 de desembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 466258 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 466259 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 466260 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 466261 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 466262 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 466263 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 466264 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 466265 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 466266 || || 21 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 466267 || || 20 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#FA8072
| 466268 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 466269 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 466270 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 466271 || || 20 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 466272 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 466273 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 466274 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 466275 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 466276 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#FA8072
| 466277 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 466278 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 466279 || || 22 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 466280 || || 8 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 466281 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 466282 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 466283 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 466284 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 466285 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 466286 || || 28 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 466287 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 466288 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 466289 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 466290 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 466291 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 466292 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 466293 || || 20 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 466294 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 466295 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 466296 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 466297 || || 14 de juny de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 466298 || || 30 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 466299 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 466300 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

466301–466400 

|-bgcolor=#fefefe
| 466301 || || 17 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 466302 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 466303 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 466304 || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 466305 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 466306 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 466307 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 466308 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 466309 || || 3 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 466310 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 466311 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 466312 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 466313 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 466314 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 466315 || || 3 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 466316 || || 28 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 466317 || || 9 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 466318 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 466319 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 466320 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 466321 || || 7 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 466322 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 466323 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 466324 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 466325 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 466326 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 466327 || || 12 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 466328 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 466329 || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 466330 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 466331 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 466332 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 466333 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 466334 || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 466335 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 466336 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 466337 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 466338 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 466339 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 466340 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 466341 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 466342 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 466343 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 466344 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 466345 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 466346 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 466347 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 466348 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 466349 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 466350 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 466351 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 466352 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 466353 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 466354 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 466355 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 466356 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 466357 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 466358 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 466359 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 466360 || || 24 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 466361 || || 14 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 466362 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 466363 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 466364 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 466365 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 466366 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 466367 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 466368 || || 13 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 466369 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 466370 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 466371 || || 22 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 466372 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 466373 || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 466374 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 466375 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 466376 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 466377 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 466378 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 466379 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 466380 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 466381 || || 16 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 466382 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 466383 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 466384 || || 11 de maig de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 466385 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 466386 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 466387 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 466388 || || 30 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 466389 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 466390 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 466391 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 466392 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 466393 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 466394 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 466395 || || 20 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 466396 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 466397 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 466398 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 466399 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 466400 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

466401–466500 

|-bgcolor=#fefefe
| 466401 || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 466402 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 466403 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 466404 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 466405 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 466406 || || 13 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 466407 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 466408 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 466409 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 466410 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 466411 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 466412 || || 26 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 466413 || || 20 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 466414 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 466415 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 466416 || || 9 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 466417 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 466418 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#FA8072
| 466419 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 466420 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 466421 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 466422 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 466423 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 466424 || || 30 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 466425 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 466426 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 466427 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 466428 || || 23 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 466429 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 466430 || || 3 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 466431 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 466432 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 466433 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 466434 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 466435 || || 23 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 466436 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 466437 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 466438 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 466439 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 466440 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 466441 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 466442 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 466443 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 466444 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 466445 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 466446 || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 466447 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 466448 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 466449 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 466450 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 466451 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 466452 || || 13 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 466453 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 466454 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 466455 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 466456 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 466457 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 466458 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 466459 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 466460 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 466461 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 466462 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 466463 || || 9 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 466464 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 466465 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 466466 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 466467 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 466468 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 466469 || || 25 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 466470 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 466471 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 466472 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 466473 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 466474 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 466475 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 466476 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 466477 || || 16 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 466478 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 466479 || || 7 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 466480 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 466481 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 466482 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 466483 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 466484 || || 26 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 466485 || || 15 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 466486 || || 1 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 466487 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 466488 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 466489 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 466490 || || 20 de juliol de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 466491 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 466492 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 466493 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 466494 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 466495 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 466496 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 466497 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 466498 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 466499 || || 15 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 466500 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

466501–466600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 466501 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 466502 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 466503 || || 25 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 466504 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 466505 || || 3 de gener de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 466506 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#FFC2E0
| 466507 || || 25 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || ATE ||  —
|-id=508 bgcolor=#FFC2E0
| 466508 || || 8 d'abril de 2014 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 466509 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 466510 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 466511 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 466512 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#FA8072
| 466513 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 466514 || || 2 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 466515 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 466516 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 466517 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 466518 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 466519 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 466520 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 466521 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 466522 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 466523 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 466524 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 466525 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 466526 || || 13 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 466527 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 466528 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#FA8072
| 466529 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 466530 || || 11 de desembre de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 466531 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 466532 || || 8 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 466533 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 466534 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 466535 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 466536 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 466537 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 466538 || || 10 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 466539 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 466540 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 466541 || || 17 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 466542 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 466543 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 466544 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 466545 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 466546 || || 14 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 466547 || || 21 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 466548 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 466549 || || 2 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 466550 || || 12 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 466551 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 466552 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 466553 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 466554 || || 15 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 466555 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 466556 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 466557 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 466558 || || 19 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 466559 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 466560 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 466561 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 466562 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 466563 || || 3 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 466564 || || 4 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 466565 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 466566 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 466567 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 466568 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 466569 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 466570 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 466571 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 466572 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 466573 || || 18 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 466574 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 466575 || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 466576 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 466577 || || 23 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 466578 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 466579 || || 26 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 466580 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 466581 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 466582 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 466583 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 466584 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 466585 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 466586 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 466587 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 466588 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 466589 || || 13 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 466590 || || 29 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 466591 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 466592 || || 3 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 466593 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 466594 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 466595 || || 11 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 466596 || || 9 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 466597 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 466598 || || 29 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 466599 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 466600 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

466601–466700 

|-bgcolor=#fefefe
| 466601 || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 466602 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 466603 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 466604 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 466605 || || 24 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 466606 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 466607 || || 18 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 466608 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 466609 || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 466610 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 466611 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 466612 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 466613 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 466614 || || 19 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 466615 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 466616 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 466617 || || 6 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 466618 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 466619 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 466620 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 466621 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 466622 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 466623 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 466624 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 466625 || || 17 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 466626 || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 466627 || || 4 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 466628 || || 10 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 466629 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 466630 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 466631 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 466632 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 466633 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 466634 || || 4 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 466635 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 466636 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 466637 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 466638 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 466639 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 466640 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 466641 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 466642 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 466643 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 466644 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 466645 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 466646 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 466647 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 466648 || || 13 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 466649 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 466650 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 466651 || || 12 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 466652 || || 8 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 466653 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 466654 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 466655 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 466656 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 466657 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 466658 || || 14 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 466659 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 466660 || || 15 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 466661 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 466662 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 466663 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 466664 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 466665 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 466666 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 466667 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 466668 || || 13 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 466669 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 466670 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 466671 || || 16 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 466672 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 466673 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 466674 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 466675 || || 26 de novembre de 1997 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 466676 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 466677 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 466678 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 466679 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 466680 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 466681 || || 26 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 466682 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 466683 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 466684 || || 13 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 466685 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 466686 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 466687 || || 14 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 466688 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 466689 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 466690 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 466691 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 466692 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 466693 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 466694 || || 20 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 466695 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 466696 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 466697 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 466698 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 466699 || || 10 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 466700 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

466701–466800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 466701 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 466702 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 466703 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 466704 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 466705 || || 7 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 466706 || || 5 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 466707 || || 5 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 466708 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 466709 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 466710 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 466711 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 466712 || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 466713 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 466714 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 466715 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 466716 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 466717 || || 1 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 466718 || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 466719 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 466720 || || 21 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 466721 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 466722 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 466723 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 466724 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 466725 || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 466726 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 466727 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 466728 || || 14 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 466729 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 466730 || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 466731 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 466732 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 466733 || || 20 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 466734 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 466735 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 466736 || || 22 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 466737 || || 21 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 466738 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 466739 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 466740 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 466741 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 466742 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 466743 || || 24 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 466744 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 466745 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 466746 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 466747 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 466748 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 466749 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 466750 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 466751 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 466752 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 466753 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 466754 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 466755 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 466756 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 466757 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 466758 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 466759 || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 466760 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 466761 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 466762 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 466763 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 466764 || || 24 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 466765 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 466766 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 466767 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 466768 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 466769 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 466770 || || 6 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 466771 || || 24 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 466772 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 466773 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 466774 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 466775 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 466776 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 466777 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 466778 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 466779 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 466780 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 466781 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 466782 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 466783 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 466784 || || 17 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 466785 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 466786 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 466787 || || 6 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 466788 || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 466789 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 466790 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 466791 || || 17 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 466792 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 466793 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 466794 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 466795 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 466796 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 466797 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 466798 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 466799 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 466800 || || 14 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

466801–466900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 466801 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 466802 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 466803 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 466804 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 466805 || || 8 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 466806 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 466807 || || 10 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 466808 || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 466809 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 466810 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 466811 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 466812 || || 26 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 466813 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 466814 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 466815 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 466816 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 466817 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 466818 || || 11 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 466819 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 466820 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 466821 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 466822 || || 29 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 466823 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 466824 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 466825 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 466826 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 466827 || || 16 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 466828 || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 466829 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 466830 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 466831 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 466832 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 466833 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 466834 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 466835 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 466836 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 466837 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 466838 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 466839 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 466840 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 466841 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 466842 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 466843 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 466844 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 466845 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 466846 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 466847 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 466848 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 466849 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 466850 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 466851 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 466852 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 466853 || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 466854 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 466855 || || 5 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 466856 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 466857 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 466858 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 466859 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 466860 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 466861 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 466862 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 466863 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 466864 || || 10 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 466865 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 466866 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 466867 || || 30 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 466868 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 466869 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 466870 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 466871 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 466872 || || 20 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 466873 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 466874 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 466875 || || 19 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 466876 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 466877 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 466878 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 466879 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 466880 || || 18 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 466881 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 466882 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 466883 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 466884 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 466885 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 466886 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 466887 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 466888 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 466889 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 466890 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 466891 || || 23 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 466892 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 466893 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 466894 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 466895 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 466896 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 466897 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 466898 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 466899 || || 26 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 466900 || || 9 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

466901–467000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 466901 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 466902 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 466903 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 466904 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 466905 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 466906 || || 24 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 466907 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 466908 || || 28 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 466909 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 466910 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 466911 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 466912 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 466913 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 466914 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 466915 || || 14 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#C2FFFF
| 466916 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=917 bgcolor=#C2FFFF
| 466917 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 466918 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 466919 || || 15 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 466920 || || 19 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 466921 || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 466922 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 466923 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 466924 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 466925 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 466926 || 2016 AE || 12 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 466927 || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 466928 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 466929 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 466930 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 466931 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 466932 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 466933 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 466934 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 466935 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 466936 || || 13 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 466937 || || 4 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 466938 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 466939 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 466940 || || 30 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 466941 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 466942 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 466943 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 466944 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 466945 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 466946 || || 17 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 466947 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 466948 || || 21 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 466949 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 466950 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 466951 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 466952 || || 3 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 466953 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 466954 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 466955 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 466956 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 466957 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 466958 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 466959 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 466960 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 466961 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 466962 || || 2 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 466963 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 466964 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 466965 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 466966 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 466967 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 466968 || || 17 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 466969 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 466970 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 466971 || || 19 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 466972 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 466973 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 466974 || || 16 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 466975 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 466976 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 466977 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 466978 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 466979 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 466980 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 466981 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 466982 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 466983 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 466984 || || 12 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 466985 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 466986 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 466987 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 466988 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 466989 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 466990 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 466991 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 466992 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 466993 || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 466994 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 466995 || || 15 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 466996 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 466997 || || 11 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 466998 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 466999 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 467000 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (465001)-(470000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)